Amina ist:
 Amina, ein weiblicher Vorname
 Amina Annabi, der Künstlername der tunesisch-französischen Sängerin und Schauspielerin 
 Āmina bint Wahb, die Mutter Mohammeds
 eine Namensvariante der westafrikanischen Sprache Ga

Siehe auch:
 Amiina